Giuffrida – nome proprio di persona
Giuffrida – stazione della metropolitana di Catania

Persone
Agostino Giuffrida – medico italiano
Francesco Giuffrida – attore italiano
Michela Giuffrida – politica e giornalista italiana
Michele Giuffrida – dirigente sportivo italiano
Odette Giuffrida – judoka italiana
Roberto Giuffrida – pallamanista e allenatore di pallamano italiano
Vincenzo Giuffrida – politico italiano

Cognomi composti
Filippo Giuffrida Répaci – giornalista italiano
Giuseppe de Felice Giuffrida – politico italiano